Єлизаветградська єпархія Української автокефальної православної церкви (1942—1944)
 Кіровоградська єпархія Українського екзархату (1947—1991)
 Кіровоградська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) (1991—нині)
 Кіровоградська єпархія ПЦУ, до 2018 р. відома як Кіровоградська єпархія Української православної церкви Київського патріархату (1992—нині)

Див. також 
 Православ'я на Кіровоградщині
 Єлизаветградське вікаріатство
 Олександрійська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату)

?